Афанасьев, Фёдор:
 Афанасьев, Фёдор Александрович (1898—1971) — советский военный деятель, полковник (1940).
 Афанасьев, Фёдор Афанасьевич (1859—1905) — российский рабочий-революционер, большевик.
 Афанасьев, Фёдор Ермилович (1914—2000) — чувашский писатель.
 Афанасьев, Фёдор Игнатьевич (1904—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Афанасьев, Фёдор Михайлович (1883—1935) — российский и советский военачальник, активный участник Гражданской войны.
 Афанасьев, Фёдор Степанович (1903—?) — советский военный деятель, полковник (1942).
 Афанасьев, Фёдор Трофимович (1923—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.